Elysiaca är ett släkte av insekter. Elysiaca ingår i familjen Dictyopharidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Elysiaca